Sachwörterbuch steht für:

 Fachlexikon, ein meist alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk
 enzyklopädisches Wörterbuch mit Informationen zur Bedeutung der Stichwörter, siehe Wörterbuch#Wörterbuch – Sachwörterbuch – enzyklopädisches Wörterbuch
 Realwörterbuch, Gattung von Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts

Siehe auch: